Aschau je název více míst:

 Aschau am Inn – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Aschau im Chiemgau – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Aschau im Zillertal – obec v rakouské spolkové zemi Tyrolsko